Проня — чоловіче ім'я, зменшувальна форма від Прохор
 Проня — жіноче ім'я, зменшувальна форма від Єфросинія (зокрема, у п'єсі Михайла Старицького «За двома зайцями» героїня вважає цю форму кращою перед «селянською» Пріська)
 «Проня Прокопівна та Голохвастов» — пам'ятник персонажам кінокомедії «За двома зайцями» у Києві.

Топоніми 
 Проня — річка в північно-східній Білорусі, права притока Сожу.
 Проня — річка у центральній європейській частині Росії, права притока Оки.

Див. також 
 Пронь
 Прон